Кубок Чехії з футболу 2012–2013 — 20-й розіграш кубкового футбольного турніру в Чехії. Титул вдруге здобув клуб Яблонець .

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 вересня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 жовтня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 жовтня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 жовтня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 жовтня 2012

|}

1/8 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|17/31 жовтня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|31 жовтня/28 листопада 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/27 листопада 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/28 листопада 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/28 листопада 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 листопада 2012/5 березня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 листопада 2012/23 березня 2013

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/10 квітня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/10 квітня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/16 квітня 2013

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|24 квітня/8 травня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/8 травня 2013

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Чехії на soccerway 

2012–2013
Чехія
Чехія